Суперлига Грчке у сезони 2012/13 било је седмо издање Суперлиге, а укупно 77 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2011/12. из лиге су испали Ерготелис из Ираклиона, Панетоликос из Агриниона и Докса из Драме; Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге — Пантракикос из Комотинија, другопласирани Бер из Бера и Платанијас из Ханије, као побједник плеј офа за пласман у Суперлигу.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2013/14, док клубови од другог до петог мјеста иду у плеј оф за пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа иде у квалификације за Лигу шампиона, док два клуба из плеј офа и побједник Купа (односно финалиста купа уколико је побједник освојио титулу) иду у квалификације за лигу Европе: другопласирани у плеј оф, трећепласирани у треће коло квалификација, док четвртопласирани остаје без пласмана у европска такмичења, ако Куп освоји екипа испод петог мјеста на табели; у противном чевртопласирани клуб учествоваће у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола квалификација. Уколико је побједник Купа завршио међу првих пет у лиги, учествоваће у плеј офу за могући пласман у Лигу шампиона. Уколико плеј оф заврши на позицијама од два до четири, сва четири клуба пласираће се у европска такмичења, док ће побједник Купа стартовати од плеј оф рунде. Из лиге испадају двије последњепласиране екипе на крају сезоне, због проширења лиге на 18 клубова од сезоне 2013/14..

Преглед сезоне 

Сезона је почела 25. августа 2012. године, утакмицом АЕК - Астерас; завршена је 21. априла 2013. године. Титулу је освојио Олимпијакос, 40 укупно; титулу је обезбиједио побједом над АЕК-ом у 25 колу, на 88 рођендан.

Из лиге је испао АЕК, први пут у 89. година дугој историји клуба. АЕК је прогласио банкрот и иступио у Трећу лигу, са циљем да ријеше бројна дуговања клуба. Укупна дуговања износила су 170 милиона евра. Још један ударац за репутацију АЕК-а била је прослава гола Гјоргоса Катидиса; Катидис је постигао побједнички гол против Бера, у оквиру 26 кола Суперлиге, након чега га је прославио нацистичким поздравом. Тврдио је да није знао шта значи тај поздрав, већ да је показивао на саиграча Михалиса Павлиса, који се опорављао од повреде на трибинама. Катидис је доживотно суспендован са свих такмичења у Грчкој.

Клубови у сезони 2012/13.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

{| style="width:100%;"
|-
|  style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#98a1b2; border:1px solid #7a8392;"|27. коло, 30.1.-1.4.2013.
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Панатинаикос - Платанијас || 0:1
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Арис - Пантракикос || 0:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| ОФИ - ПАС Јањина || 2:1|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Левадијакос - АЕК || 0:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Ерготелис - Атромитос || 2:2|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Ксанти - Атромитос || 0:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
|  Олимпијакос - ПАОК || 0:0|- style="text-align:center; background:#97deff;"
| Паниониос - Астерас || 2:1|}
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

|}Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 

 
 Олимпијакос се као првак пласирао директно у групну фазу Лиге шампиона 2013/14; 
 ПАОК - плеј оф за европска такмичења; 
 Астерас - плеј оф за европска такмичења; 
 Атромитос - плеј оф за европска такмичења; 
 ПАС Јањина - плеј оф за европска такмичења; 
 Аполон Смирна је нови прволигаш; 
 Ерготелис је нови прволигаш; 
 Калони је нови прволигаш; 
 Панетоликос је нови прволигаш; 
 АЕК испада у Трећу лигу; 
 Керкира испада у Другу лигу; 
 Панатинаикос -2 бода; 
 АЕК -3 бода. 

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Статистика 
 Листа стријелаца Листа стријелаца: 

 Листа асистената Листа асистената: 
 

 Гледаност 
Укупна и просјечна гледаност клубова у утакмицама на домаћем терену: 
 

 Судије 

Списак главних судија са бројем утакмица које су судили: 

 УЕФА плеј оф 

У плеј офу за пласман у европска такмичења учествују тимови који су у лиги завршили на позицијама од другог до петог мјеста. С обзиром на то да је Олимпијакос освојио Куп, сва четири тима ће изборити пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа обезбиједиће пласман у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2013/14; другопласирани ће се пласирати у плеј оф фазу квалификација за Лигу Европе за сезону 2013/14, трећепласирани у треће коло квалификација за Лигу Европе, док ће четвртопласирани такмичење почети од другог кола квалификација за Лигу Европе. 

У плеј офу, клубови не стартују са нула бодова. Петопласирани клуб ће почети плеј оф са нула бодова, док ће преостала три клуба добити бонус бодове, на основу броја бодова освојених у регуларном дијелу. Од броја освојених бодова сва три клуба посебно одузима се број освојених бодова петопласираног клуба, а затим се дијели са пет и добијени број представља бонус бодове са којима три клуба почињу плеј оф. 

 

 Бонус бодови 

Бодови се заокружују на цијели број. 

 

 Резултати 

 

 

 Табела плеј офа 

 

ПАС Јањина је завршила плеј оф на четвртом мјесту и тако изборила пласман у лигу Европе од другог кола квалификација, међутим, није добила лиценцу од фудбалског савеза Грчке за учешће у европским такмичењима за сезону 2013/14, због дуговања. Њено мјесто заузео је први наредни тим на табели, који је лиценциран. Панатинаикос је завршио сезону на шестом мјесту, али ни он није добио лиценцу. Мјесто у Лиги Европе од другог кола квалификација је тако припало седмопласираној Шкоди Ксанти. 

 Листа стријелаца плеј офа Листа стријелаца:'''

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2013/14.

Лига шампиона

Квалификације 

ПАОК је испао у двомечу од Металиста у трећем колу квалификација, али је Металист избачен због намјештања утакмица 2008. године, захваљујући чему се ПАОК пласирао у плеј оф. У плеј офу, поражен је у двомечу од Шалкеа. Прва утакмица у Гелзенкирхену завршена је 1:1, док је Шалке у Солуну славио 3:2, голом у 90. минуту. ПАОК такмичење наставља у групној фази лиге Европе.

Групна фаза 

Жријеб за групну фазу одржан је у Грималди форуму у Монаку, 29. авуста 2013. У групну фазу пласирала су се 32 клуба, који су подијељени у осам група са по четири тима. Олимпијакос је извучен у групи са Пари Сен Жерменом, Бенфиком и Андерлехтом.

 Олимпијакос и Бенфика завршили су групну фазу Лиге шампиона са по 10 бодова; друго мјесто и пласман у осмину финала заузео је Олимпијакос, због бољег међусобног скора.

Осмина финала 

Жријеб за осмину финала одржан је 16. децембра 2013. године. На жријебу је одлучено да Олимпијакос игра против Манчестер јунајтеда. У првој утакмици у Пиреју, Олимпијакос је славио 2:0, али је Манчестер јунајтед у реваншу тријумфовао 3:0, хет-триком Холанђанина Робина ван Персија. Олимпијакос је тим поразом завршио учешће у европским такмичењима.

Лига Европе

Квалификације 

 

Сва три представника Грчке у Лиги Европе елиминисани су у квалификацијама. ПАОК је поразом у плеј офу за Лигу шампиона обезбиједио учешће у групној фази Лиге Европе.

Групна фаза 

У групној фази Лиге Европе учествује 48 тимова, који су подијељени у 12 група са по четири тима. Жријеб за групну фазу одржан је 30. августа 2013. године у Грималди форуму у Монаку. Једини представник Грчке у групној фази, ПАОК, извучен је у групи са АЗ Алкмаром, Шахтјор Карагандијем и Макаби Хаифом. Из сваке групе по двије првопласиране екипе пролазе у елиминациону фазу — 1/16 финала. 

 

 
 ПАОК је групну фазу Лиге Европе завршио на другом мјесту, са истим број бодова као АЗ Алкмар, али са слабијим међусобним скором (1:1 у Холандији, 2:2 у Грчкој).

1/16 финала 

На жријебу одржаном 16. децембра 2013, одлучено је да ПАОК у првој елиминационој фази — 1/16 финала, игра против Бенфике. Бенфика је славила 1:0 у првој утакмици у Солину, док је у реваншу била убједљива, тријумфовала 3:0 и прошла у осмину финала. ПАОК је тим поразом завршио учешће у европским такмичењима.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу